КК — аббревиатура:	
 Кадетский корпус
 Карлос Кастанеда
 Киберспортивный клуб
 Клавулановая кислота
 Клиренс креатинина
 Книжный клуб
 Коммуникационный канал
 Компасный курс
 Контурная карта
 Космический корабль
 Красный квадрат
 Красный крест
 Кредитная карта
 Кубок Канады
 Кубок конфедераций
 Кубок кубков
 Контроль качества
Краснодарский край
Красноярский край
 Миллион

 Кино картина